Сухозанет — фамилия.

Известные носители:
 Сухозанет, Иван Онуфриевич (1788—1861) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, участник Наполеоновских войн, брат Н. О. Сухозанета
 Сухозанет, Николай Онуфриевич (1794—1871) — участник Наполеоновских и Крымской войн, военный министр, брат И. О. Сухозанета